Mornati ist der Nachname von:

 Carlo Mornati (* 1972), italienischer Ruderer
 Niccolò Mornati (* 1980), italienischer Ruderer